Griffel (schrijfstift)
Gouden Griffel - een Nederlandse jeugdliteratuurprijs
Zilveren Griffel - een Nederlandse jeugdliteratuurprijs
Bronzen Griffel - een Nederlandse jeugdliteratuurprijs
Hermelien Griffel - een personage uit de boeken van Harry Potter